Пётр Григорьевич Бородин (23 мая (6 июня) 1905, Российская империя — , СССР) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК КП (б) Молдавии (1940—1942).

Биография 

В 1930 г. окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт, в 1936 г. — аспирантуру Днепропетровского инженерно-строительного института.

 февраль-сентябрь 1939 г. — второй секретарь,
 1939—1940 гг. — первый секретарь Молдавского областного комитета КП(б) Украины,
 1940—1942 гг. — первый секретарь ЦК КП(б) Молдавии,
 1941 г . — член Военного Совета Южного фронта,
 1943—1946 гг. — на политической работе в РККА,
 1946—1949 гг. — начальник Закарпатского областного управления строительных материалов,
 1949—1953 гг. — заведующий отделом плановых, финансовых и торговых органов Закарпатского областного комитета КП(б) — КП Украины,
 1953—1956 гг. — заведующий Промышленно-транспортным отделом Ровенского областного комитета КП Украины,
 1956—1962 гг. — на хозяйственной работе (Закарпатская область)

В 1941—1952 гг. — член Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б), в 1940—1949 гг. — член ЦК КП(б) Украины. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

С 1962 г. на пенсии.

Был одним из организаторов двух депортаций молдаван в июне 1940 и июне 1941 в ГУЛАГ

Источники 

ЦК ВКП(б) и региональные партийные комитеты, Москва, РОССПЭН, 2004

Вторые секретари Молдавского обкома КП(б) Украины
Члены ЦК КП Украины
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Первые секретари Молдавского обкома КП(б) Украины
Политработники Великой Отечественной войны